Capulus är ett släkte av snäckor som beskrevs av Pierre Denys de Montfort 1810. Capulus ingår i familjen toppmössor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Toppmössor
Capulus